Le Sonnet 47 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : BEtwixt mine eye and heart a league is tooke,
And each doth good turnes now vnto the other,
When that mine eye is famiſht for a looke,
Or heart in loue with ſighes himſelfe doth ſmother;
With my loues picture then my eye doth feaſt,
And to the painted banquet bids my heart:
An other time mine eye is my hearts gueſt,
And in his thoughts of loue doth ſhare a part.
So either by thy picture or my loue,
Thy ſeife away,are preſent ſtill with me,
For thou nor farther then my thoughts canſt moue,
And I am ſtill with them,and they with thee.
   Or if they ſleepe, thy picture in my ſight
   Awakes my heart,to hearts and eyes delight.

Notes et références

Liens externes

 Analysis
 CliffsNotes

047